ASQ peut faire référence à :
  ;
 Azərbaycan Silahlı Qüvvələri (en langue azéri), l’armée de l’Azerbaïdjan ;
 Atlantic Southeast Airlines, une compagnie aérienne, selon le code OACI ;
  Test de dépistage précoce de troubles psychomoteurs chez l'enfant ASQ3 (Ages and Stages. Questionnaires).
  Alternative State Quarantine ( COVID-19 - 14j de quarantaine a l’arriver dans un pays - ex: Thaïlande)